Offoy kan syfta på:
 Offoy, Oise
 Offoy, Somme